Рід налічує 219 видів риб родини цихлові.

Види 

 Haplochromis acidens Greenwood 1967 
 Haplochromis adolphifrederici (Boulenger 1914) 
 Haplochromis aelocephalus Greenwood 1959 
 Haplochromis aeneocolor Greenwood 1973 
 Haplochromis akika Lippitsch 2003 
 Haplochromis albertianus Regan 1929 
 Haplochromis altigenis Regan 1922 
 Haplochromis ampullarostratus Schraml 2004 
 Haplochromis angustifrons Boulenger 1914 
 Haplochromis annectidens Trewavas 1933 
 Haplochromis antleter Mietes & Witte, 2010
 Haplochromis apogonoides Greenwood 1967 
 Haplochromis arcanus Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis argens de Zeeuw, Westbroek & Witte, 2013
 Haplochromis argenteus Regan 1922 
 Haplochromis artaxerxes Greenwood 1962 
 Haplochromis astatodon Regan 1921 
 Haplochromis avium Regan 1929 
 Haplochromis azureus (Seehausen & Lippitsch, 1998)
 Haplochromis barbarae Greenwood 1967 
 Haplochromis bareli van Oijen 1991 
 Haplochromis bartoni Greenwood 1962 
 Haplochromis bayoni (Boulenger 1909) 
 Haplochromis beadlei Trewavas 1933 
 Haplochromis bicolor Boulenger, 1906
 Haplochromis boops Greenwood 1967 
 Haplochromis brownae Greenwood 1962 
 Haplochromis bullatus Trewavas 1938 
 Haplochromis bwathondii Niemantsverdriet & Witte, 2010
 Haplochromis cassius Greenwood & Barel 1978 
 Haplochromis cavifrons (Hilgendorf 1888) 
 Haplochromis chilotes (Boulenger 1911) 
 Haplochromis chlorochrous Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis chromogynos Greenwood 1959 
 Haplochromis chrysogynaion van Oijen 1991 
 Haplochromis cinctus Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis cinereus (Boulenger 1906) 
 Haplochromis cnester Witte & Witte-Maas 1981 
 Haplochromis commutabilis Schraml 2004 
 Haplochromis coprologus Niemantsverdriet & Witte, 2010
 Haplochromis crassilabris Boulenger 1906 
 Haplochromis crebridens Snoeks, de Vos, Coenen & Thys van den Audenaerde, 1990
 Haplochromis crocopeplus Greenwood & Barel 1978 
 Haplochromis cronus Greenwood 1959 
 Haplochromis cryptodon Greenwood 1959 
 Haplochromis cryptogramma Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis cyaneus Seehausen, Bouton & Zwennes, 1998
 Haplochromis decticostoma Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis degeni (Boulenger, 1906)
 Haplochromis dentex Regan 1922 
 Haplochromis dichrourus Regan 1922 
 Haplochromis diplotaenia Regan & Trewavas 1928 
 Haplochromis dolichorhynchus Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis dolorosus Trewavas 1933 
 Haplochromis eduardii Regan 1921 
 Haplochromis elegans Trewavas 1933 
 Haplochromis empodisma Greenwood 1960 
 Haplochromis engystoma Trewavas 1933 
 Haplochromis erythrocephalus Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis erythromaculatus De Vos, Snoeks & Thys van den Audenaerde, 1991
 Haplochromis estor Regan 1929 
 Haplochromis eutaenia Regan & Trewavas 1928 
 Haplochromis exspectatus Schraml 2004 
 Haplochromis fischeri Seegers 2008 
 Haplochromis flavipinnis (Boulenger 1906) 
 Haplochromis flavus Seehausen, Zwennes & Lippitsch 1998 
 Haplochromis fuelleborni (Hilgendorf & Pappenheim 1903) 
 Haplochromis fuscus Regan 1925 
 Haplochromis gilberti Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis goldschmidti Witte, Westbroek & de Zeeuw, 2013
 Haplochromis gowersii Trewavas 1928 
 Haplochromis gracilifur Vranken, van Steenberge & Snoeks 2019
 Haplochromis gracilior Boulenger 1914 
 Haplochromis granti Boulenger 1906 
 Haplochromis graueri Boulenger 1914 
 Haplochromis guiarti (Pellegrin 1904) 
 Haplochromis harpakteridion van Oijen 1991 
 Haplochromis heusinkveldi Witte & Witte-Maas 1987 
 Haplochromis hiatus Hoogerhoud & Witte 1981 
 Haplochromis howesi van Oijen 1992 
 Haplochromis humilior (Boulenger 1911) 
 Haplochromis humilis (Steindachner 1866) 
 Haplochromis igneopinnis (Seehausen & Lippitsch, 1998)
 Haplochromis insidiae Snoeks 1994 
 Haplochromis iris Hoogerhoud & Witte 1981 
 Haplochromis ishmaeli Boulenger 1906 
 Haplochromis kamiranzovu Snoeks, Coenen & Thys van den Audenaerde, 1984 
 Haplochromis katavi Seegers 1996 
 Haplochromis katonga Schraml & Tichy, 2010
 Haplochromis katunzii ter Huurne & Witte, 2010
 Haplochromis kujunjui van Oijen 1991 
 Haplochromis labiatus Trewavas 1933 
 Haplochromis labriformis (Nichols & La Monte 1938) 
 Haplochromis lacrimosus (Boulenger 1906) 
 Haplochromis laparogramma Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis latifasciatus Regan 1929 
 Haplochromis limax Trewavas 1933 
 Haplochromis lividus Greenwood 1956 
 Haplochromis loati Greenwood 1971 
 Haplochromis longirostris (Hilgendorf 1888) 
 Haplochromis macconneli Greenwood 1974 
 Haplochromis macrocephalus (Seehausen & Bouton, 1998)
 Haplochromis macrognathus Regan 1922 
 Haplochromis macrops (Boulenger 1911) 
 Haplochromis macropsoides Greenwood 1973 
 Haplochromis maculipinna (Pellegrin 1913) 
 Haplochromis mahagiensis David & Poll 1937 
 Haplochromis maisomei van Oijen 1991 
 Haplochromis malacophagus Poll & Damas 1939 
 Haplochromis mandibularis Greenwood 1962 
 Haplochromis martini (Boulenger 1906) 
 Haplochromis maxillaris Trewavas 1928 
 Haplochromis megalops Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis melanopterus Trewavas 1928 
 Haplochromis melanopus Regan 1922 
 Haplochromis melichrous Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis mentatus Regan 1925 
 Haplochromis mento Regan 1922 
 Haplochromis michaeli Trewavas 1928 
 Haplochromis microchrysomelas Snoeks 1994 
 Haplochromis microdon (Boulenger 1906) 
 Haplochromis molossus Vranken, van Steenberge & Snoeks 2019
 Haplochromis multiocellatus (Boulenger 1913) 
 Haplochromis mylergates Greenwood & Barel 1978 
 Haplochromis mylodon Greenwood 1973 
 Haplochromis nanoserranus Greenwood & Barel 1978 
 Haplochromis nigrescens (Pellegrin 1909) 
 Haplochromis nigricans (Boulenger, 1906)
 Haplochromis nigripinnis Regan 1921 
 Haplochromis nigroides (Pellegrin 1928) 
 Haplochromis niloticus Greenwood 1960 
 Haplochromis nubilus (Boulenger 1906) 
 Haplochromis nuchisquamulatus (Hilgendorf 1888) 
 Haplochromis nyanzae Greenwood 1962 
 Haplochromis nyererei Witte-Maas & Witte, 1985
 Haplochromis obesus (Boulenger 1906) 
 Haplochromis obliquidens (Hilgendorf 1888) 
 Haplochromis obtusidens Trewavas, 1928
 Haplochromis occultidens Snoeks 1988 
 Haplochromis oligolepis Lippitsch 2003 
 Haplochromis olivaceus Snoeks, de Vos, Coenen & Thys van den Audenaerde, 1990
 Haplochromis oregosoma Greenwood 1973 
 Haplochromis pachycephalus Greenwood 1967 
 Haplochromis pallidus (Boulenger 1911) 
 Haplochromis paludinosus (Greenwood, 1980)
 Haplochromis pancitrinus Mietes & Witte, 2010
 Haplochromis pappenheimi (Boulenger 1914) 
 Haplochromis paradoxus (Lippitsch & Kaufman, 2003)
 Haplochromis paraguiarti Greenwood 1967 
 Haplochromis paraplagiostoma Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis paropius Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis parvidens (Boulenger 1911) 
 Haplochromis paucidens Regan 1921 
 Haplochromis pellegrini Regan 1922 
 Haplochromis percoides Boulenger 1906 
 Haplochromis perrieri (Pellegrin 1909) 
 Haplochromis petronius Greenwood 1973 
 Haplochromis pharyngalis Poll & Damas 1939 
 Haplochromis pharyngomylus Regan 1929 
 Haplochromis phenochilus Trewavas 1935 
 Haplochromis phytophagus Greenwood 1966 
 Haplochromis piceatus Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis pitmani Fowler 1936 
 Haplochromis placodus Poll & Damas 1939 
 Haplochromis plagiodon Regan & Trewavas 1928 
 Haplochromis plagiostoma Regan 1922 
 Haplochromis plutonius Greenwood & Barel 1978 
 Haplochromis prodromus Trewavas 1935 
 Haplochromis prognathus (Pellegrin 1904) 
 Haplochromis pseudopellegrini Greenwood 1967 
 Haplochromis ptistes Greenwood & Barel 1978 
 Haplochromis pundamilia (Seehausen & Bouton, 1998)
 Haplochromis pyrrhocephalus Witte & Witte-Maas 1987 
 Haplochromis pyrrhopteryx van Oijen 1991 
 Haplochromis relictidens Vranken, van Steenberge & Snoeks, 2019
 Haplochromis retrodens (Hilgendorf 1888) 
 Haplochromis riponianus (Boulenger 1911) 
 Haplochromis rubescens Snoeks 1994 
 Haplochromis rudolfianus Trewavas 1933 
 Haplochromis sauvagei (Pfeffer 1896) 
 Haplochromis saxicola Greenwood 1960 
 Haplochromis scheffersi Snoeks, de Vos & Thys van den Audenaerde, 1987 
 Haplochromis schubotzi Boulenger 1914 
 Haplochromis schubotziellus Greenwood 1973 
 Haplochromis serranus (Pfeffer 1896) 
 Haplochromis serridens Regan 1925 
 Haplochromis simpsoni Greenwood 1965 
 Haplochromis smithii (Castelnau 1861) 
 Haplochromis snoeksi Wamuini Lunkayilakio & Vreven, 2010
 Haplochromis spekii (Boulenger 1906) 
 Haplochromis sphex ter Huurne & Witte, 2010
 Haplochromis squamipinnis Regan 1921 
 Haplochromis squamulatus Regan 1922 
 Haplochromis sulphureus Greenwood & Barel 1978 
 Haplochromis tanaos van Oijen & Witte 1996 
 Haplochromis taurinus Trewavas 1933 
 Haplochromis teegelaari Greenwood & Barel 1978 
 Haplochromis teunisrasi Witte & Witte-Maas 1981 
 Haplochromis theliodon Greenwood 1960 
 Haplochromis thereuterion van Oijen & Witte 1996 
 Haplochromis thuragnathus Greenwood 1967 
 Haplochromis tridens Regan & Trewavas 1928 
 Haplochromis turkanae Greenwood 1974 
 Haplochromis tyrianthinus Greenwood & Gee 1969 
 Haplochromis ushindi Van Oijen 2004 
 Haplochromis vanheusdeni Schedel, Friel & Schliewen, 2014
 Haplochromis vanoijeni de Zeeuw & Witte, 2010
 Haplochromis velifer Trewavas 1933 
 Haplochromis venator Greenwood 1965 
 Haplochromis vicarius Trewavas 1933 
 Haplochromis victoriae (Greenwood, 1956)
 Haplochromis victorianus (Pellegrin 1904) 
 Haplochromis vittatus (Boulenger 1901) 
 Haplochromis vonlinnei van Oijen & de Zeeuw, 2008 
 Haplochromis welcommei Greenwood, 1966
 Haplochromis worthingtoni Regan 1929 
 Haplochromis xenognathus Greenwood 1957 
 Haplochromis xenostoma Regan 1922

Переглянуті (старі) назви 

 Haplochromis ahli див. Sciaenochromis ahli (Trewavas 1935) 
 Haplochromis albolabris див. Thoracochromis albolabris (Trewavas & Thys van den Audenaerde 1969) 
 Haplochromis anaphyrmus див. Mylochromis anaphyrmus (Burgess & Axelrod 1973) 
 Haplochromis argyrosoma див. Otopharynx argyrosoma (Regan 1922) 
 Haplochromis atritaeniatus див. Buccochromis atritaeniatus (Regan 1922) 
 Haplochromis auritus див. Lethrinops auritus (Regan 1922) 
 Haplochromis bakongo див. Thoracochromis bakongo (Thys van den Audenaerde 1964) 
 Haplochromis balteatus див. Mylochromis balteatus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis bellicosus див. Champsochromis caeruleus (Boulenger 1908) 
 Haplochromis benthicola див. Ctenochromis benthicola (Matthes 1962) 
 Haplochromis bicolor див. Macropleurodus bicolor (Boulenger 1906) 
 Haplochromis bloyeti див. Astatotilapia bloyeti (Sauvage 1883) 
 Haplochromis boadzulu див. Nyassachromis boadzulu (Iles 1960) 
 Haplochromis bodyi див. Taeniochromis holotaenia (Regan 1922) 
 Haplochromis borleyi див. Copadichromis borleyi (Iles 1960) 
 Haplochromis boultoni див. Champsochromis caeruleus (Boulenger 1908) 
 Haplochromis brauschi див. Thoracochromis brauschi (Poll & Thys van den Audenaerde 1965) 
 Haplochromis breviceps див. Nyassachromis breviceps (Regan 1922) 
 Haplochromis burtoni див. Astatotilapia burtoni (Greenwood 1962) 
 Haplochromis buysi див. Thoracochromis buysi (Penrith 1970) 
 Haplochromis callichromus див. Thoracochromis callichromus (Poll 1948) 
 Haplochromis cancellus див. Protomelas taeniolatus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis centropristoides див. Astatotilapia callipterus (Günther 1894) 
 Haplochromis chrysogaster див. Naevochromis chrysogaster (Trewavas 1935) 
 Haplochromis coulteri див. Sargochromis coulteri (Bell-Cross 1975) 
 Haplochromis cyaneus див. Copadichromis cyaneus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis decorus див. Otopharynx decorus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis demeusii див. Thoracochromis demeusii (Boulenger 1899) 
 Haplochromis desfontainii див. Astatotilapia desfontainii (Lacepède 1802) 
 Haplochromis dispersus див. Pseudocrenilabrus philander (Weber 1897) 
 Haplochromis eduardianus див. Schubotzia eduardiana Boulenger 1914 
 Haplochromis electra див. Placidochromis electra (Burgess 1979) 
 Haplochromis epichorialis див. Mylochromis epichorialis (Trewavas 1935) 
 Haplochromis ericotaenia див. Mylochromis ericotaenia (Regan 1922) 
 Haplochromis euchilus див. Cheilochromis euchilus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis eucinostomus див. Mchenga eucinostomus (Regan 1922) 
 Haplochromis fasciatus див. Thoracochromis fasciatus (Perugia 1892) 
 Haplochromis fenestratus див. Protomelas fenestratus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis festivus див. Eclectochromis ornatus (Regan 1922) 
 Haplochromis flavimanus див. Mchenga flavimanus (Iles 1960) 
 Haplochromis formosus див. Mylochromis formosus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis fuelleborni див. Dimidiochromis kiwinge (Ahl 1926) 
 Haplochromis fuscotaeniatus див. Nimbochromis fuscotaeniatus (Regan 1922) 
 Haplochromis fusiformis див. Yssichromis fusiformis (Greenwood & Gee 1969) 
 Haplochromis gigas див. Neochromis gigas Seehausen & Lippitsch 1998 
 Haplochromis gigliolii (Pfeffer 1896)  - син. Astatotilapia gigliolii (Pfeffer 1896)
 Haplochromis gracilis див. Mylochromis gracilis (Trewavas 1935)
 Haplochromis greenwoodi див. Neochromis greenwoodi Seehausen & Bouton 1998 
 Haplochromis guentheri див. Mylochromis guentheri (Regan 1922) 
 Haplochromis hennydaviesae див. Placidochromis hennydaviesae (Burgess & Axelrod 1973) 
 Haplochromis heterodon див. Otopharynx heterodon (Trewavas 1935) 
 Haplochromis heterotaenia див. Buccochromis heterotaenia (Trewavas 1935) 
 Haplochromis holotaenia див. Taeniochromis holotaenia (Regan 1922) 
 Haplochromis incola див. Mylochromis incola (Trewavas 1935) 
 Haplochromis insignis див. Protomelas insignis (Trewavas 1935) 
 Haplochromis jacksoni див. Copadichromis jacksoni (Iles 1960) 
 Haplochromis kiwinge див. Dimidiochromis kiwinge (Ahl 1926) 
 Haplochromis labidodon див. Mylochromis labidodon (Trewavas 1935) 
 Haplochromis labifer див. Trematocranus labifer (Trewavas 1935) 
 Haplochromis labridens див. Protomelas labridens (Trewavas 1935) 
 Haplochromis lepturus див. Buccochromis lepturus (Regan 1922) 
 Haplochromis leuciscus див. Nyassachromis leuciscus (Regan 1922) 
 Haplochromis likomae див. Copadichromis likomae (Iles 1960) 
 Haplochromis linni див. Nimbochromis linni (Burgess & Axelrod 1975) 
 Haplochromis lobochilus див. Eclectochromis lobochilus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis longimanus див. Placidochromis longimanus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis longipes див. Champsochromis spilorhynchus (Regan 1922) 
 Haplochromis lucullae див. Thoracochromis lucullae (Boulenger 1913) 
 Haplochromis luluae див. Ctenochromis luluae (Fowler 1930) 
 Haplochromis machadoi див. Orthochromis machadoi (Poll 1967) 
 Haplochromis macrochir див. Lethrinops macrochir (Regan 1922) 
 Haplochromis macrorhynchus див. Fossorochromis rostratus (Boulenger 1899) 
 Haplochromis macrostoma див. Tyrannochromis macrostoma (Regan 1922) 
 Haplochromis maculiceps див. Tyrannochromis macrostoma (Regan 1922) 
 Haplochromis maculimanus див. Nimbochromis polystigma (Regan 1922) 
 Haplochromis malagaraziensis див. Orthochromis malagaraziensis (David 1937) 
 Haplochromis marginatus див. Protomelas marginatus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis melanonotus див. Mylochromis melanonotus (Regan 1922) 
 Haplochromis melanotaenia див. Mylochromis melanotaenia (Regan 1922) 
 Haplochromis micrentodon див. Lethrinops micrentodon (Regan 1922) 
 Haplochromis microcephalus див. Nyassachromis microcephalus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis microstoma див. Protomelas pleurotaenia (Boulenger 1901) 
 Haplochromis mloto див. Copadichromis mloto (Iles 1960) 
 Haplochromis moeruensis див. Thoracochromis moeruensis (Boulenger 1899) 
 Haplochromis mola див. Mylochromis mola (Trewavas 1935) 
 Haplochromis mollis див. Mylochromis mollis (Trewavas 1935) 
 Haplochromis mortimeri див. Sargochromis mortimeri (Bell-Cross 1975) 
 Haplochromis nigritaeniatus див. Nyassachromis nigritaeniatus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis nitidus див. Ctenopharynx nitidus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis nkatae див. Copadichromis nkatae (Iles 1960) 
 Haplochromis obtusus див. Mylochromis obtusus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis oculatus див. Buccochromis oculatus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis oligacanthus див. Ctenochromis oligacanthus (Regan 1922) 
 Haplochromis ornatus див. Eclectochromis ornatus (Regan 1922) 
 Haplochromis orthognathus див. Caprichromis orthognathus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis orthostoma див. Pyxichromis orthostoma (Regan 1922) 
 Haplochromis ovatus див. Otopharynx ovatus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis pardalis див. Nimbochromis polystigma (Regan 1922) 
 Haplochromis parorthostoma див. Pyxichromis parorthostoma (Greenwood 1967) 
 Haplochromis pholidophorus див. Stigmatochromis pholidophorus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis pictus див. Ctenopharynx pictus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis placodon див. Trematocranus placodon (Regan 1922) 
 Haplochromis plagiotaenia див. Mylochromis plagiotaenia (Regan 1922) 
 Haplochromis pleurospilus див. Stigmatochromis pleurospilus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis pleurostigma див. Copadichromis pleurostigma (Trewavas 1935) 
 Haplochromis pleurostigmoides див. Copadichromis pleurostigmoides (Iles 1960) 
 Haplochromis polli див. Ctenochromis polli (Thys van den Audenaerde 1964) 
 Haplochromis polyodon див. Tyrannochromis polyodon (Trewavas 1935) 
 Haplochromis polystigma див. Nimbochromis polystigma (Regan 1922) 
 Haplochromis praeorbitalis див. Taeniolethrinops praeorbitalis (Regan 1922) 
 Haplochromis prostoma див. Nyassachromis prostoma (Trewavas 1935) 
 Haplochromis purpurans див. Nyassachromis purpurans (Trewavas 1935) 
 Haplochromis quadrimaculatus див. Copadichromis quadrimaculatus (Regan 1922) 
 Haplochromis rheophilus див. Orthochromis torrenticola (Thys van den Audenaerde 1963) 
 Haplochromis rheophilus див. Schwetzochromis neodon Poll 1948 
 Haplochromis schwetzi див. Thoracochromis schwetzi (Poll 1967) 
 Haplochromis semipalatus див. Mylochromis semipalatus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis serenus див. Nyassachromis serenus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis serranoides див. Sciaenochromis ahli (Trewavas 1935) 
 Haplochromis sexfasciatus див. Placidochromis johnstoni (Günther 1894) 
 Haplochromis similis див. Protomelas similis (Regan 1922) 
 Haplochromis simulans див. Nimbochromis venustus (Boulenger 1908) 
 Haplochromis speciosus див. Otopharynx speciosus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis spectabilis див. Buccochromis spectabilis (Trewavas 1935) 
 Haplochromis sphaerodon див. Mylochromis sphaerodon (Regan 1922) 
 Haplochromis stigmatogenys див. Thoracochromis stigmatogenys (Boulenger 1913) 
 Haplochromis spilonotus див. Protomelas spilonotus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis spilopterus див. Protomelas spilopterus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis spilorhynchus див. Champsochromis spilorhynchus (Regan 1922) 
 Haplochromis spilostichus див. Sciaenochromis spilostichus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis stappersii див. Astatotilapia stappersii (Poll 1943) 
 Haplochromis stonemani див. Aulonocara stonemani (Burgess & Axelrod 1973) 
 Haplochromis straeleni див. Astatoreochromis straeleni (Poll 1944) 
 Haplochromis strigatus див. Dimidiochromis strigatus (Regan 1922) 
 Haplochromis swynnertoni див. Astatotilapia swynnertoni (Boulenger 1907) 
 Haplochromis taeniolatus див. Protomelas taeniolatus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis tetraspilus див. Otopharynx tetraspilus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis thysi див. Sargochromis thysi (Poll 1967) 
 Haplochromis torrenticola див. Orthochromis torrenticola (Thys van den Audenaerde 1963)
 Haplochromis triaenodon див. Protomelas triaenodon (Trewavas 1935) 
 Haplochromis trimaculatus див. Copadichromis trimaculatus (Iles 1960) 
 Haplochromis tweddlei див. Astatotilapia tweddlei Jackson 1985
 Haplochromis urotaenia див. Hemitaeniochromis urotaenia (Regan 1922) 
 Haplochromis vanderhorsti див. Astatoreochromis vanderhorsti (Greenwood 1954) 
 Haplochromis venustus див. Nimbochromis venustus (Boulenger 1908) 
 Haplochromis virgatus див. Protomelas virgatus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis virginalis див. Copadichromis virginalis (Iles 1960) 
 Haplochromis vuae див. Protomelas marginatus (Trewavas 1935) 
 Haplochromis wingatii див. Thoracochromis wingatii (Boulenger 1902) 
 Haplochromis woodi див. Stigmatochromis woodi (Regan 1922)

Джерела 

Pseudocrenilabrinae